Албания принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014, которые проходили в Сочи, Россия с 7-го по 23-е февраля 2014 года. Сборная была представлена двумя горнолыжниками. Впервые на зимней Олимпиаде выступала женщина-спортсменка из Албании.

Горнолыжный спорт

Мужчины

Женщины

Ссылки 
Албания на XXII зимних Олимпийских играх 
Олимпийский комитет Албании 

2014
Албания